Karl Motz ist der Name folgender Personen:

* Karl Reinhard von Motz (1741–1825), hessischer Generalmajor 
 Karl Motz (Politiker) (1893–1963), deutscher Politiker (DVP, FDP)
 Karl Motz (Verwaltungsbeamter) (1906–1978), deutscher Ingenieur und Verwaltungsbeamter
 Karl Günther Motz (1912–1978), deutscher Diplomat